

Presentación previa 

El japonés Go Soeda es el campeón defensor por segundo año consecutivo. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El estadounidense Bradley Klahn fue el campeón del torneo tras derrotar en la final al taiwanés Yang Tsung-hua por 6-2, 6-3.

Cabezas de serie 

 Alex Bogomolov Jr. (Baja)
 Tim Smyczek (Semifinales)
' Bradley Klahn (Campeón)
 Jack Sock (Primera ronda)

<ol start="5">
  Ryan Harrison ''(Primera ronda)
  Denis Kudla ''(Segunda ronda)
  Frank Dancevic  ''(Segunda ronda)
  Wayne Odesnik ''(Primera ronda)
  Alex Kuznetsov (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Lahaina 2014